

Carriera
È stato selezionato dai San Antonio Spurs al primo giro del Draft NBA 1985 (14ª scelta assoluta).

Palmarès
 NCAA AP All-America Third Team (1985)
 Campione WBL (1991)
 3 volte All-WBL Team (1989, 1990, 1991)
 Miglior rimbalzista WBL (1989)
 GBA All-League Team (1992)

Collegamenti esterni
 
 Scheda su thedraftreview.com